Языково — село в Белинском районе Пензенской области России. Входит в состав Лермонтовского сельсовета.

География 
Расположено в 8 км к юго-западу от села Лермонтово.

История 
Основана в первой половине XVIII века дворянином Григорием Семеновичем Языковым, заселено крестьянами из соседней деревни Крюковщино. До революции в составе в начале Ключевской волости Чембарского уезда, затем Крюковской. После 1917 г. центр сельсовета, бригада колхоза имени Мичурина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Белинского района